Јосефов може бити:

 Јосефов (Соколов), насељено мјесто у округу Соколов, Карловарски крај, Чешка Република
 Јосефов (Ходоњин), насељено мјесто у округу Ходоњин, Јужноморавски крај, Чешка Република